Gervasi ist der Familienname folgender Personen:

 Dario Gervasi (* 1968), italienischer römisch-katholischer Geistlicher und Weihbischof in Rom
 David Gervasi (* 1983), Schweizer Leichtathlet
 Luigi Gervasi, Szenenbildner
 Pius Gervasi (1898–1986), Schweizer Benediktiner
 Sacha Gervasi (* 1966), britischer Drehbuchautor und Regisseur